IRAS (satelliet), de Infra-Rood Astronomische Satelliet 
Institute for Risk Assessment Sciences, een instituut in Utrecht